Last days of the century (album), een studioalbum van Al Stewart
 Last days of the century (single), een single van dit album